Натуральне число 1546
 1546 рік до нашої ери
 1546 рік нашої ери